Goulds (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Goulds (Canada), een buurt in de Canadese stad St. John's